BSA kan syfta på

 BSA – ett brittiskt akademiskt sällskap, se British Science Association
 BSA – en brittisk organisation, se British Society of Aesthetics
 BSA – ett brittiskt motorcykelmärke, se Birmingham Small Arms
 BSA – den största ungdomsorganisationen i USA, se Boy Scouts of America
 BSA - kroppsyta (ett mått på kroppsstorlek som används bl.a. för korrekt dosering av läkemedel och för referensvärden till vissa medicinska mätvärden), se Body Surface Area 
 BSA – albumin från nötkreatur, utvunnet ur blodserum, se Bovint serum albumin